Жужелиця чи турун — хижий жучок, що живиться комахами, молюсками, черв'яками та рослинами
 Жужелиця — шлак, залишки після згоряння твердого палива, відходи при виплавці металу
 Жужелиця — діалектна назва окалини, ожарини